Ибрахим Тораман (; 20 ноября 1981, Сивас) — турецкий футболист, защитник.

Биография 
Ибрахим начал заниматься футболом с 8 лет в «Сивасспоре». Через 5 лет Тораман подписал контракт с клубом на 5 лет. В «Сивасспоре» отыграл всего 35 матчей и забил 2 мяча. В 2002 году, когда команду покинул главный тренер Месут Гаквежди, Тораман стал терять игровую практику в клубе и понизился в резервный состав команды. Когда контракт истекал, Ибрахиму пришлось искать себе новую команду, так как новый тренер в нём не нуждался. В 2002 году Тораман подписывает контракт с клубом «Газиантепспор» на 3 года. Тораман сразу же стал запасным игроком команды и в 2003 году вышел на замену против «Галатасарая», в котором отыграл весь второй тайм. Он сыграл в «Газаинтепспоре» 67 матчей и забил 1 гол в финале Кубка Турции. 2005/06 против «Бурсаспора». Но в 2005 году поступает предложение от «Бешикташа», «Галатасарая» и «Трабзонспора». Тораман не решался переходить в другой клуб, но это были звёздные команды Турции. Ибрахим решил подписать контракт с ФК «Бешикташем» за зарплату более 200 тысяч евро в месяц. Трансфер обошёлся клубу в 7 млн долларов. Тораман усиленно пробивался в основу клуба. В 2007 году он это сделал, выйдя на замену вместо Ибрахима Узельмелиза в игре против «Фенербахче». Тогда клуб выиграл титул чемпиона Турции. В 2009 году он сменил 58 номер на 20.

Достижения 
 Чемпион Турции (1): 2008/09
 Обладатель Кубка Турции (4): 2005/06, 2006/07, 2008/09, 2010/11
 Обладатель Суперкубка Турции: (1): 2006
 Кубок конфедераций 2003: 3-е место

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Сивасспор»
Игроки ФК «Газиантепспор»
Игроки ФК «Бешикташ»